Bokow (, wiss. Transliteration ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wladimirowitsch Bokow (* 1943), russischer Architekt und Hochschullehrer
 Fjodor Jefimowitsch Bokow (1904–1984), russischer Funktionär
 Wiktor Fjodorowitsch Bokow (1914–2009), russischer Dichter

ru:Боков